Суситна (Аляска) — статистически обособленная местность. 
 Суситна (ледник) — ледник Аляскинского хребта.
 Суситна (гора) — гора на Аляске.
 Суситна (река) — река на Аляске.

См. также 
 Матануска-Суситна — один из боро Аляски.
 Матануска-Суситна (долина)